De Restitutie van 202 schilderijen aan Goudstikker is een besluit van het ministerie van OCW uit 2006 inzake de claim van de erfgenamen van Jacques Goudstikker op het Instituut Collectie Nederland.

Op grond van een advies van de Restitutiecommissie besloot het ministerie 202 van de toen 267 geïdentificeerde schilderijen terug te geven. Omdat dit maar een fractie was van het volledige bezit van Goudstikker, zijn de erfgenamen sindsdien verder gegaan met hun speurwerk. Om hun zoektocht te financieren werd een reizende tentoonstelling gehouden en vervolgens werd de helft van de gerestitueerde schilderijen het jaar daarop verkocht in drie veilingen bij Christie's. Sommige schilderijen zijn teruggekocht door de Nederlandse staat. Zie Kunstverzameling Jacques Goudstikker voor meer informatie over de gehele collectie.

Zie ook 
 Nederlands Kunstbezit-collectie

Externe links 
 Officiële lijst van 202 schilderijen
 Advies van de Restitutie Commissie inzake Goudstikker
 Zwart Zakboekje van Goudstikker met aantekening van gekochte en verkochte schilderijen, archiefstuk in Amsterdam stadsarchief

Noten 

Nasleep Tweede Wereldoorlog in Nederland